Die Dynamic Billard Sankt Johann im Pongau Open 2018 waren das 154. Turnier der 9-Ball-Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 12. bis 14. April 2018 im Alpina, Wellness & Sporthotel in St. Johann im Pongau statt. Es war der zwanzigste Euro-Tour-Stopp in Österreich und der neunte in St. Johann.

Alexander Kazakis gewann zum ersten Mal ein Euro-Tour-Turnier. In seinem dritten Finale setzte sich der Grieche mit 9:5 gegen den zweifachen Sieger Denis Grabe aus Estland durch. Der Österreicher Mario He, der im Vorjahr das Turnier in St. Johann, die Austrian Open 2017, gewonnen hatte, und der Albaner Eklent Kaçi, der sich beim vorangegangenen Turnier, den Treviso Open, seinen ersten Titel gesichert hatte, belegten den dritten Platz.

Modus 
Die 208 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Preisgeld

Finalrunde

Weblinks 
 
 Sankt Johann im Pongau Open 2018 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

Euro-Tour
Poolbillardveranstaltung 2018
Billardturnier in St. Johann im Pongau